Podbór peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Podbór, un village de la gmina de Tomaszów Lubelski
 Podbór, un village de la gmina de Tyszowce